Edtjärn (Edstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Edstjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (9,92 ha)
Edstjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (17,1 ha)
Edstjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Edtjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Edstjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (17,8 ha)
Edtjärnarna (Transtrands socken, Dalarna, 681027-135389), sjö i Malung-Sälens kommun,  (2,76 ha)
Edtjärnarna (Transtrands socken, Dalarna, 681048-135394), sjö i Malung-Sälens kommun,  (3,31 ha)
Edstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (25,6 ha)
Edstjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Edstjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Edstjärnen (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Edtjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (3,94 ha)
Edtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn